Mirror kan henvise til:

 Mirror – engelsk for Spejl
 Spejl (edb) – Spejling af diske
 Mirror (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2009 af Joachim Ladefoged.
  – type af sejljoller
  – Lil Wayne sang